Gustav Hegi – botanico svizzero
 Oliver Hegi – ginnasta svizzero
 Ursula Hegi – scrittrice statunitense